Beaux steht für:

 Beaux, französische Gemeinde im Département Haute-Loire

Beaux ist der Familienname folgender Personen:

 Cecilia Beaux (1855–1942), US-amerikanische Malerin
 Ernest Beaux (1881–1961), russischer Parfümeur

Siehe auch:
 Beaux Arts Trio, Klaviertrio
 Beau
 Baux
 Bo